Fernando Varela peut désigner : 
Fernando Varela Ramos (1979-), un footballeur espagnol.
Fernando Lopes dos Santos Varela (1987-), un footballeur cap-verdien.